Scharte steht für:
 Scharte (Geographie), Einschnitt in einem Grat- oder Kammverlauf
 Kerbe, spitzwinkliger Einschnitt 
 Scharte, eine Pflanzengattung; siehe Scharten (Gattung)
 Schießscharte, Maueröffnung
 Hasenscharte; siehe Lippen-Kiefer-Gaumenspalte

Siehe auch:
 Schart
 Scharten (Begriffsklärung)